Willem III van Gulik (graaf)
Willem III van Gulik (hertog)